|-
| 172801 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172802 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172803 - || || 20 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172804 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172805 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172806 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172807 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172808 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172809 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172810 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172811 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172812 - || || 15 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172813 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172814 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172815 - || || 13 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 172816 - || || 20 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172817 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172818 - || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172819 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172820 - || || 6 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172821 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172822 - || || 6 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172823 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172824 - || 2004 XA || 1 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172825 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172826 - || || 19 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172827 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172828 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172829 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172830 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172831 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172832 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172833 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172834 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172835 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172836 - || || 7 de febrer de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 172837 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172838 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172839 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172840 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172841 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172842 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172843 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172844 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172845 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172846 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172847 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172848 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172849 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172850 Coppens || || 3 de març de 2005 || Tenagra II || J.-C. Merlin
|-
| 172851 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172852 - || || 7 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 172853 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172854 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172855 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172856 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172857 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172858 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172859 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172860 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172861 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172862 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172863 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172864 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172865 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172866 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172867 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172868 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172869 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172870 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172871 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172872 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172873 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172874 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172875 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172876 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172877 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172878 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172879 - || || 11 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172880 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172881 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172882 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172883 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172884 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172885 - || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172886 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172887 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172888 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172889 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172890 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172891 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172892 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172893 - || || 2 d'abril de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 172894 - || || 2 d'abril de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 172895 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172896 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172897 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172898 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172899 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172900 - || || 2 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
|}

2